Монтес има више значења:

 Монтес
 Монтес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Монтес (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику